Víctor Manuel de Saboya-Aosta (En italiano: Vittorio Emanuele di Savoia, conte di Torino) (24 de noviembre de 1870 - 10 de octubre de 1946), fue el segundo hijo del rey de España Amadeo de Saboya y de la princesa María Victoria dal Pozzo. Por tanto fue un nieto del rey de Italia Víctor Manuel II y un miembro de la Casa de Saboya.

Biografía 
Nació en Turín, poco antes de que su padre fuera elegido rey de España por las Cortes Constituyentes de la Revolución de 1868.

Víctor Manuel desafió al príncipe Enrique de Orleans a duelo después de que Enrique describiera como cobardes a los soldados italianos tomados prisioneros en Etiopía por los abisinios del emperador Menelik II en la Primera Guerra Ítalo-Etíope. El conde de Turín Víctor Manuel recibió el consentimiento del rey Humberto I y el duelo a espada se celebró a las 5 de la madrugada del día 15 de agosto de 1897 en el Bois de Marechaux de Vancreeson. Duró 26 minutos con resultado de tablas: una herida seria en el abdomen del príncipe de Orleans y Víctor Manuel herido en su mano derecha.

Últimos años y muerte  
Durante el fascismo mantuvo una posición apartada. Soltero y sin hijos, murió en Bruselas, Bélgica 1946, donde se había exiliado cuatro meses después tras el referéndum institucional que proclamamo la República Italiana después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1968 está enterrado en la cripta real de la Basílica de Superga, en la colina de Turín.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas italianas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ( Reino de Italia). 
  Gran Oficial de la Orden militar de Saboya ( Reino de Italia, 19/09/1918).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia ( Reino de Italia).
  Caballero de la Orden Civil de Saboya (( Reino de Italia).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta ().
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos I ( Reino de Rumanía).
  Cruz de Guerra 1914-1918 ().
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Turín
Fallecidos en Bruselas
Casa de Saboya en España
Victor Manuel Saboya Aosta
Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Italia del siglo XX
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Sepultados en la Basílica de Superga